Ordem da Coroa (Prússia) ou Ordem da Coroa Real ou Kronenorden (em alemão)
 Ordem da Coroa de Carvalho — Luxemburgo
 Ordem da Coroa Preciosa — Japão
 Ordem da Coroa (Bélgica)
 Ordem da Coroa da Itália ou Ordine della Corona d'Italia (em italiano)
 Ordem da Coroa (Romênia)
 Ordem da Coroa da Índia — Reino Unido
 Ordem da Coroa de Ferro — Áustria
 Ordem da Coroa de Vestfália ou Orden der Westfälischen Krone (em alemão)

Ou ainda:
 Ordem de Mérito da Coroa da Prússia ou Verdienstorden der Preußischen Krone (em alemão)